Die folgende Liste führt alle Könige der Westgoten auf. Zum historischen Hintergrund sei auf den Artikel Goten verwiesen, wo auch auf die Problematik Terwingen/Westgoten eingegangen wird.

Mit der Eroberung der Iberischen Halbinsel durch die islamischen Mauren endete das Westgotenreich. Der Westgote Pelayo begründete 718 das Königreich Asturien, die Keimzelle der späteren christlichen Reconquista.

Siehe auch 
 Völkerwanderung
 Liste ostgotischer Könige

Weblinks 
 genealogie-mittelalter.de

!Westgoten
Westgoten